Фалло:

 Фалло — богиня времён года в греческой мифологии.
 Фалло, Поль (1889—1960) — французский геолог и палеонтолог.
 Фалло, Этьен-Луи Артур (1850—1911) — французский врач.
 Фалло — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.